Сергей Буров:
 Буров, Сергей Владимирович (род. 1961) — российский политик, глава Нефтеюганска (2006—2011).
 Буров, Сергей Глебович (род. 1964) — литературовед, доктор филологических наук, автор книг.
 Буров, Сергей Павлович (1891—1918) — русский революционный деятель.